Călinești ist der Name mehrerer Ortschaften 

in Rumänien:

 Călinești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Călinești (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Călinești (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Călinești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Călinești (Bucecea), Dorf der Gemeinde Bucecea im Kreis Botoșani
 Călinești (Cândești), Dorf der Gemeinde Cândești im Kreis Botoșani
 Călinești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Călinești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Călinești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Călinești (Dărmănești), Dorf der Gemeinde Dărmănești im Kreis Suceava
 Călinești (Dorna Arini), Ortsteil des Dorfes Sunâtori im Kreis Suceava
 Călinești (Șerbăuți), Dorf der Gemeinde Șerbăuți im Kreis Suceava
 Călinești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 Călinești-Oaș, Gemeinde im Kreis Satu Mare
 Călinești-Vasilache, Dorf im Kreis Suceava

 Călineștii de Jos, Dorf im Kreis Mehedinți
 Călineștii de Sus, Dorf im Kreis Mehedinți

in der Republik Moldau:
 Călinești (Fălești), Gemeinde im Rajon Fălești

in der Ukraine:
 rumänischer Name des Dorfes Kalniwzi im Rajon Kizman

Călinești ist der Familienname folgender Personen:
Gheorghe Iliescu-Călinești (1932–2002), rumänischer Bildhauer